L24 est un sigle qui peut faire référence à :
 Dermite irritante de contact, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Blencathra (L24), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L24, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres